Хольдер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
  (1840—1916) — немецкий филолог и переводчик, директор Баденской библиотеки (с 1911).
  (1542—1609) — лютеранский теолог, аббат монастыря Маульбронн и генерал-суперинтендент в Евангелической церкви Вюртемберга (1595—1608).
  (1925—2019) — немецкая поэтесса, лауреат Немецкой премии авторам песен (2017).
  (род. 1988) — немецкая футболистка, игрок женского Чемпионата Германии в составе клуба «Зиндельфинген».
  (1851—1911) — немецкий филолог и палеограф, специалист по средневековой латыни, руководитель направлений «Scriptores» и «Epistolae» института Monumenta Germaniae Historica, член-корреспондент Гёттингенской академии наук (с 1896).

См. также 
  (1960—2019) — французский писатель, лауреат премии «Ноябрь» (1994).